

Patronyme 
 Joanna Lawn (1973-), triathlète néo-zélandaise ;

Toponymes



Lawn est une communauté de la péninsule de Burin sur l'île de Terre-Neuve;



Le lac Lawn est un lac du comté de Larimer.

Lawn est une ville du comté de Taylor.

Homonymie de toponyme